Osoby:
 David Herbert Lawrence – brytyjski pisarz
 Ernest Orlando Lawrence – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla
 Fred Lawrence – angielski zawodowy snookerzysta i bilardzista
 Jennifer Lawrence – amerykańska aktorka, laureatka Oscara 2013 w kategorii Najlepsza Aktorka
 Thomas Edward Lawrence – brytyjski archeolog, wojskowy, pisarz i dyplomata, znany jako Lawrence z Arabii

Miejscowości w Australii:
 Lawrence – miasto w regionie Nowa Południowa Walia
Miejscowości w Nowej Zelandii:
 Lawrence – miasto w regionie Otago
Miejscowości w USA:
 Lawrence – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Marion
 Lawrence – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Douglas
 Lawrence – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Essex
 Lawrence – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Lawrence – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Nuckolls
 Lawrence – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Lawrence – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Lawrence – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
 Lawrence – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
Gminy w USA:
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lawrence
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Marion
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Cloud
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Osborne
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Van Buren
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Cumberland
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Mercer
 Lawrence (ang. Lawrence Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie St. Lawrence
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Lawrence
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Washington
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clearfield
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix
 Lawrence (ang. Lawrence Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Roberts
 Lawrence (ang. Lawrence Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
 Lawrence (ang. Lawrence Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Rusk
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) – w stanie Pensylwania
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) – w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Lawrence (ang. Lawrence County) – w stanie Tennessee